Norrtälje eller Norrtelje kan syfta på:

Norrtälje – tätort i Sverige
Norrtälje kommun – kommun i Sverige 1971–
Norrtälje stad – tidigare administrativ stad i Sverige –1970
Norrtälje kyrka – kyrkobyggnad i Sverige
Norrtälje församling – en tidigare församling i Uppsala stift –2001
 Norrtälje-Malsta församling – en församling i Uppsala stift 2001–
 Norrtälje kyrka – en kyrkobyggnad i Norrtälje
 Norrtälje distrikt – ett distrikt i Norrtälje kommun och Stockholms län
Norrtälje IK – idrottsklubb i Sverige
HMS Norrtälje – svensk torpedbåt
S/S Norrtelje – svensk ångbåt